Busson du Maurier ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Busson du Maurier (1907–1989), englische Schriftstellerin, siehe Daphne du Maurier
 George Busson du Maurier (1834–1896), englischer Autor und Zeichner, siehe George du Maurier
 Gerald Busson du Maurier (1873–1934), englischer Bühnenschauspieler und Intendant, siehe Gerald du Maurier